Enrico Tazzoli – presbitero e patriota italiano
 Enrico Tazzoli – sommergibile della Regia Marina
 Enrico Tazzoli – sommergibile della Marina Militare